Ulrike steht für:

 den weiblichen Vornamen, siehe Ulrike,
 den Asteroiden, siehe (885) Ulrike
 den Jugendroman von Karl Neumann, siehe Ulrike (Roman),